Salkind (russisch Залкинд) ist der Familienname folgender Personen:

 Aron Borissowitsch Salkind (1888–1936), sowjetische Psychoanalytiker und Psychiater
 Ilya Salkind (* 1947), US-amerikanischer Filmproduzent
 Iwan Abramowitsch Salkind (1885–1928), russischer Biologe, sowjetischer Diplomat
 Lasar Borissowitsch Salkind (1886–1945), sowjetischer Schachkomponist
 Michail Salkind (1889–1974), russischer ukrainischstämmiger Filmproduzent
 Rosalija Samoilowna Salkind (1876–1947), russische Politikerin
 Salomon Ben Baruch Salkind (unbekannt–14. März 1868), Lehrer am Rabbinerseminar Wilna, Hebräischer Dichter
 Wera Salkind alias Véra Flory (1907–?), französische Schauspielerin

siehe auch 
 Zalkind Hourwitz (1751–1812), aus Polen stammender politischer Aktivist, Schriftsteller und Aufklärer
 

en:Zalkind
ru:Залкинд